Lengyel peut faire référence à :

Patronymes 
 József Lengyel (1896-1975), écrivain hongrois ;
 Levente Lengyel (1933-2014), joueur d'échecs hongrois ;
 Melchior Lengyel (1880-1974), dramaturge et scénariste hongrois ;
 Olga Lengyel (1908-2001), rescapée de la Shoah ;
 Peter Lengyel (1939-), écrivain de langue hongroise ;
 Zoltán Lengyel (1995-), coureur cycliste hongrois.

Toponymes 
 Lengyel (Lendl en allemand), commune de Hongrie.
 La culture de Lengyel est une culture du Néolithique centrée sur le Danube et couvrant essentiellement le sud-ouest de la Slovaquie, l´ouest de la Hongrie, l´est de l´Autriche, la Moravie et la Croatie.

 Lengyel signifie « polonais » en hongrois.

Homonymie de patronyme